Мирон Мержанов: Мержанов, Мирон Иванович (1895—1975) — советский архитектор.
 Мержанов, Мирон Тарасович (1887—1978) — советский учёный-вагоностроитель, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.